Порфирьев — русская фамилия; имеет женскую форму Порфирьева.

Персоналии 
 Порфирьев, Алексей Александрович (1856—1918) — протоиерей, причислен к лику святых Русской православной церкви.
 
 Порфирьев, Василий Алексеевич (1906—1986) — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике.
 Порфирьев, Вассиан Сергеевич (1907—1990) — советский геоботаник, доктор биологических наук (1970), профессор Казанского государственного университета.
 Порфирьев, Владимир Борисович (1889—1982) — советский геолог, академик АН УССР.
 Порфирьев, Иван Яковлевич (1823—1890) — историк русской литературы, профессор Казанской духовной академии, член-корреспондент Академии наук (1873).
 Порфирьев, Павел Порфирьевич (1913—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Порфирьев, Сергей Иванович (1869 — 05.05.1942) — русский и советский историк-медиевист, востоковед и тюрколог, действующий член Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Императорском Казанском университете, сын члена-корреспондента Петербургской Академии наук Ивана Яковлевича Порфирьева.

Топоним 
 Порфирьев — остров в Мурманской области на реке Умба.

Примечания